Лазер — имеет несколько значений.
 Лазер — устройство, использующее квантовомеханический эффект вынужденного излучения для создания когерентного потока света:
 Лазер в форме восьмёрки
 Лазер на квантовых точках
 Лазер на красителях
 Лазер на свободных электронах
 Лазер с вертикальным резонатором
 Лазер с ядерной накачкой
 Лазер (класс гоночных яхт)
 Лазер (музыка)
 Лазер — фамилия. Известные носители:
  (, род. 1951) — немецкая легкоатлетка.
 Лазер, Дитер (, 1942—2020) — немецкий актёр.
 LASER Airlines — авиакомпания в Венесуэле.
 Кроме того «лазером» называли высушенный сок растения сильфий рода Ferula.

См. также 
 Лазертаг
 Операция «Лазер»
 Виды лазеров
 Лазарь (значения)
 Мазер (значения)
 Антилазер
  — род растений семейства зонтичных.